Esmeralda (span. „Smaragd“, „Edelstein“) steht für:

 Esmeralda (Vorname); siehe dort Etymologie und bekannte Namensträger
 Esmeralda (Orchidee), Gattung der Orchideen
 Esmeralda (Insel), chilenische Insel im Campana-Archipel
 Esmeralda (Tanz), spanischer Tanz
 Esmeralda (Schildkröte), mutmaßlich älteste Schildkröte der Welt
 Name diverser Schiffe, siehe Liste von Schiffen mit dem Namen Esmeralda

Esmeralda ist der Familienname folgender Personen:

 Merche Esmeralda, (* 1947 oder 1950), spanische Flamenco-Tänzerin und -Choreografin

Esmeralda ist der Name folgender Orte: 

Vereinigte Staaten:
 Esmeralda (Nevada), im Mineral County – nicht mehr existent
 Esmeralda (New Mexico), im Valencia County – nicht mehr existent
 Esmeralda (North Carolina), im Rutherford County – nicht mehr existent
 Esmeralda Township, im Esmeralda County, Nevada
 Esmeralda County, Verwaltungsbezirk im Bundesstaat Nevada

Argentinien:
 Esmeralda (Argentinien), Ortschaft in Argentinien

Bolivien:
 Municipio Esmeralda, Verwaltungsbezirk im Departamento Oruro

 Esmeralda (Oruro), Ortschaft im Departamento Oruro
 Esmeralda (Omereque), Ortschaft im Municipio Omereque, Departamento Cochabamba
 Villa Esmeralda (Coroico), Ortschaft im Municipio Coroico, Departamento La Paz

Brasilien:
 Esmeralda (Rio Grande do Sul), Gemeinde im Bundesstaat Rio Grande do Sul, Brasilien

Kuba:
 Esmeralda (Kuba), Municipio in der Provinz Camagüey, Kuba

Esmeralda ist der Name folgender Bühnenwerke, Filme oder Fernsehserien:

 La Esmeralda (Bertin), Oper von Louise Bertin (1836) nach Victor Hugos Roman Der Glöckner von Notre-Dame
 La Esmeralda (Ballett), Ballett von Jules Perrot und Cesare Pugni (1844/1849) nach Victor Hugos Roman Der Glöckner von Notre-Dame
 Esmeralda (Dargomyschski), Oper von Alexander Dargomyschski (1847) nach Victor Hugos Roman Der Glöckner von Notre-Dame
 Esmeralda (Thomas), Oper von Arthur Goring Thomas (1883) nach Victor Hugos Roman Der Glöckner von Notre-Dame
 La Esmeralda (Film) (1905), Verfilmung des Romans Der Glöckner von Notre-Dame von Victor Hugo
 Esmeralda (1922), ebenfalls Verfilmung des Romans Der Glöckner von Notre-Dame von Victor Hugo
 Esmeralda (Telenovela, Brasilien), brasilianische Telenovela, 2004–2005
 Esmeralda (Telenovela, Mexiko), mexikanische Telenovela von 1997
 Esmeralda (Telenovela, Venezuela), venezolanische Telenovela von 1971

Ferner steht Esmeralda für:

 Esmeralda Creek, Fließgewässer im El Dorado County, Kalifornien
 Esmeralda Group, Minen-Konsortium im Elko County, Nevada
 Esmeralda Tunnel, Mine im Mineral County, Nevada
 Cordón Esmeralda, Gebirgszug in Argentinien

Siehe auch:
 Emerald
 Esmeraldas
 La Esmeralda